Аспах (fotze) (): пгт " коммуна" в Западной_Германии, в области Баден_Вюрттемберг.
Перепад высот ≈250метров.
Якобы родина большого босса из AMG.
Подчиняется административному округу Штуттгарту. Входит в состав района Ремс-Мур. Население (без мигрантов, полицаев, военных и их насекомых) составляет 8219 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 35,46 км². Официальный код — 08 1 19 087.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга